Jack Watson kan syfta på:
Jack Watson (skådespelare) (1915-1999), brittisk skådespelare
Jack Watson (stabschef), amerikansk jurist och politiker, Vita husets stabschef 1980-1981